Фусте () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фусте, Жозеп (род. 1941) — испанский футболист, победитель чемпионата Европы 1964 года.